Roompot-Nederlandse Loterij (UCI Team Code: RNL) — голландская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2015 году. С 2015 года проконтинентальная команда UCI.

Команда нанимает только голландских велогонщиков. Использует велосипеды марки Isaac.

Спортивными директорами команды являются Жан-Поль Ван Поппель, Эрик Брекинк, Михаэль Богерд.

Известные гонщики команды
  Дилан Груневеген (2015)
  Мауритц Ламмертинк (2015-2016)

Сезон 2018 
В составе команды на сезон 2018 года 18 гонщиков.

Победы

Сезон 2017

Состав

Победы

Сезон 2016

Состав

Победы

Сезон 2015

Состав

Победы

Победы 

2015
 Этап 4 Тур Лимузена — Мауритц Ламмертинк
 Arnhem–Veenendaal Classic — Дилан Груневеген
 Brussels Cycling Classic — Дилан Груневеген
2016
 Тур Дренте — Йеспер Асселман
  Тур Норвегии Генеральная классификация — Питер Венинг
 Этап 2 — Питер Венинг
  Тур Люксембурга Генеральная классификация — Мауритц Ламмертинк
 Этап 6 Тур Швейцарии — Питер Венинг
2017
 Этап 3 Тур Норвегии — Питер Венинг
2018
 Этап 5 Тур Австрии — Питер Венинг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Roompot - Nederlandse Loterij на FirstCycling 

Велосипедные команды